Кубок мира по бобслею 2018/2019 — это международный турнир по бобслею из 8 этапов, который начался 3 декабря 2018 года на трассе в латвийской Сигулде и завершился 23 февраля 2019 года в канадском Калгари. Соревнования организованы Международной федерацией бобслея и тобоггана при поддержке компании BMW.

Немецкий пилот Франческо Фридрих добился выдающегося достижение — выиграл все 8 этапов Кубка мира в двойках (с тремя разными разгоняющими). В четвёрках Фридрих выиграл 5 из 8 этапов сезона, лишь один раз не сумев попасть в тройку лучших. Всего немецкие экипажи из 24 гонок сезона (16 у мужчин и 8 у женщин) проиграли только три старта — один в мужских четвёрках и два у женщин.

Календарь соревнований 
Ниже представлено расписание этапов Кубка мира 2018/19.

Общий медальный зачёт

Результаты соревнований

Двухместные экипажи (мужчины)

Двухместные экипажи (женщины)

Четырёхместные экипажи

Итоговое положение

Двухместные экипажи (мужчины)

Четырёхместные экипажи

Двухместные экипажи (женщины)

Примечания

Ссылки 
 IBSF

2018/2019
Зимние виды спорта в сезоне 2018/2019